Мануел Сепеда Пераза има више значења:

 Мануел Сепеда Пераза (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мануел Сепеда Пераза (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику